Горчинський — українське прізвище.

 Горчинський Анатолій Аркадійович (1924—2007) — театральний режисер, поет-пісняр, виконавець власних пісень.
 Горчинський Омелян (1888—1954) — церковний діяч, священик УГКЦ, крилошанин. Слуга Божий.

Українські прізвища